

Patronyme 

  (1877-1964-), femme politique australienne ;
Mary Longman (née en 1964), artiste canadienne ;
 Richard Longman, né le  à Calcutta (Inde), est un pilote automobile anglais ;
  (1699–1755), un éditeur anglais fondateur de la maison Longman.

Toponyme 
 La circonscription de Longman est une circonscription électorale fédérale australienne dans le Queensland. Elle a été créée en 1994 et porte le nom d', la première femme parlementaire du Queensland.

Entreprise 
 Longman, une maison d’édition anglaise fondée en 1724 par l’éditeur anglais  (1699–1755).

Espèce vivante 
 La baleine à bec de Longman (Indopacetus pacificus) a longtemps été considérée comme la baleine la plus rare.

Évènement 
 Le trophée Garry-F.-Longman, de son nom original en anglais : , est un trophée qui était remis au joueur jugé comme étant la meilleure recrue de la Ligue internationale de hockey de 1962 à 2001.